Kasimir I (polska: Kazimierz I Karol Odnowiciel), född 25 juli 1016, död 1058, var en polsk regent, son till Mieszko II och Rikissa.

Kasimir var 1034, vid faderns död, ännu omyndig och måste 1037 fly till främmande land undan följderna av det missnöje hans redan tidigare fördrivna moder och förmynderska Rikissa uppväckt genom sin förkärlek för tyskar.

Efter några år vann han med kejsar Henrik III:s understöd herravälde i sitt rike samt förmälde sig 1043 med Dobrogneva (även kallad Maria), en syster till kievske storfursten Jaroslav. Med dennes bistånd återförde han det från riket avfallna Masovien till lydnad. 

1054 förskaffade han Polen besittningen av Breslau och andra delar av Schlesien, dock mot en årlig tribut till bömiska kronan. Kasimir, som vinnlade sig om kristendomens befästande i Polen, efterträddes av sin äldste son, Boleslav II.

Familj

Kasimir gifte sig 1040 med Maria Dobroniega (ca 1012 - 1087), dotter till storhertig Vladimir I av Kiev. De fick fem barn:
Boleslav II av Polen (ca 1043 - 2/3 april 1081/82).
Vladislav I Herman (ca 1044 - 4 juni 1102)
Mieszko (16 april 1045 - 28 januari 1065).
Otto (ca 1046 - 1048).
Świętosława (c. 1048 - 1 september 1126), gift ca 1062 med hertig (från 1085 kung) Vratislaus II av Böhmen.

Referenser
 

 

Polens regenter
Huset Piast
Födda 1016
Avlidna 1058
Män
Ugglan
Personer i Polen under 1000-talet